Cupa Cupelor EHF Masculin a fost o competiție anuală a cluburilor de handbal din Europa care câștigau cupa în țările lor respective. A fost organizată de Federația Europeană de Handbal. Prima ediție s-a desfășurat în sezonul 1975-1976 și ultima în 2012.

Campioane

Note

Legături externe
  EHF Competition Archive

Handbal
Competiții ale Federației Europene de Handbal